Made in Heaven (album Queen)
 Made in Heaven (album Palucha)
 Made in Heaven (singel Freddiego Mercury’ego)
 Made in Heaven (singel Kylie Minogue)
 Made in Heaven (film 1921)
 Made in Heaven (film 1952)
 Made in Heaven (film 1987)